Piar – comune del Venezuela situato nello stato del Bolívar
Piar – comune del Venezuela situato nello stato del Monagas